La Lega Nazionale B 1966-1967, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Lucerna.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1967-1968.
      Retrocessa in Prima Lega 1967-1968.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Lucerna e Bellinzona promosse in Lega Nazionale A.
 Le Locle-Sports e Blue Stars Zurigo retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1967 2